Portuguesa, stato del Venezuela.
 Portuguesa, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
 Associação Portuguesa de Desportos, società calcistica brasiliana di San Paolo.